Lancon ist der Familienname folgender Personen:

 Burt Lancon (* 1960), US-amerikanischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Lançon